Hanthawaddy est un mot birman signifiant le Royaume de l'oie (en pâli : Hamsa).
 C'est le premier nom de la ville de Pégou.
 Par extension, le terme a désigné le royaume centré sur cette ville entre 1287 et 1539, le royaume d'Hanthawaddy.
 Il existait aussi jusqu'en 1972 un district d'Hanthawaddy.
 L'Hanthawaddy-thaing ou bando d'Hanthawaddy est une compilation d'arts martiaux birmans réalisée au milieu du  par un groupe d'experts dirigé par le directeur des sports du Ministère de l'Education, Ba Than (Gyi).